Zwekapin United (offiziell: Zwekapin United Football Club), auch The Mountaineers genannt, ist ein Fußballverein aus Myanmar. Der Verein ist in Hpa-an beheimatet und spielt in der höchsten Liga des Landes, der Myanmar National League.

Geschichte 
Der Verein wurde 2010 gegründet und spielt seitdem in der Myanmar National League. Die beste Platzierung erreichte man in der Saison 2018 als man einen den dritten Platz belegte.

Stadion 
Der Verein sollte seine Heimspiele im Hpa-An Stadium, auch Aung-Than-Lwin-Stadion genannt, in Hpa-an austragen. Die Spielstätte hat zur Zeit ein Fassungsvermögen von 3000 Zuschauern. Da das Stadion für Ligaspiele noch nicht zugelassen ist, trägt der Verein bis auf weiteres seine Heimspiele im Aung-San Stadium oder im Thuwanna-Stadion in Rangun aus.

Spieler 
Stand: Juni 2019

Beste Torschützen seit 2013

Trainer seit 2012

Saisonplatzierung seit 2010

Weblinks 
 Zwekapin United bei transfermarkt.de
 Zwekapin United bei soccerway.com

Myanmarischer Fußballverein
Gegründet 2010
Sport (Hpa-an)